Henrik Jakobsen est un patronyme pouvant faire référence à :
 Henrik Jakobsen, joueur de curling danois ;
 Henrik Jakobsen, joueur de handball norvégien né en 1992.